A Serie A 1956–1957-es szezonja volt a bajnokság 55. szezonja. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az AC Milan lett. Ez volt a klub hatodik bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat 

 Lorenzo Buffon (17 mérkőzés)
 Alfio Fontana (34)
 Cesare Maldini (21)
 Nils Liedholm (26)
 Luigi Zannier (34)
 Mario Bergamaschi (22)
 Amos Mariani (30)
 Carlo Galli (23)
 Gastone Bean (24)
 Juan Alberto Schiaffino (29)
 Per Bredesen (27)

Tartalékok: Eros Beraldo (20), Narciso Soldan (17), Francesco Zagatti (15), Ernesto Cucchiaroni (13), Osvaldo Bagnoli (10), Emiliano Farina (8), Cesare Reina (2), Luigi Radice (1), Gianni Meanti (1).

Technikai igazgató: Giuseppe Viani.

A góllövőlista élmezőnye 

 22 gól: Dino Da Costa (Roma)
 18 gól: Giuseppe Secchi (Udinese) és Luís Vinício (Napoli)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1956-57
 Serie C 1956-57
 Quarta Serie 1956-57

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1